Airflow steht für:

 Apache Airflow, ein Workflow-Management-System
 Chrysler Airflow (1934), ein Automodell
 Chrysler Airflow Concept, ein Konzeptfahrzeug
 DeSoto Airflow, ein Automodell